Lista 602 gmin w departamencie Manche we Francji.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, utworzone w 1970.

Gminy we Francji